Сикоев — фамилия; имеет женскую форму Сикоева.
 Сикоев, Андрей (род. 1961) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей.
 Сикоев, Асланбек Черменович (род. 1995) — российский футболист,.
 Сикоев, Тамерлан Сергеевич (род. 1976) — российский футболист.